Can Llinars (Girona), mas al veïnat gironí de Sant Daniel
 Can Llinars (Llordà), edifici adossat a l'església parroquial del poble de Llordà (Pallars Jussà)
 Can Llinars (Sant Pere de Vilamajor), masia a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)